Энтони Фаучи (; род. 24 декабря 1940, Бруклин, Нью-Йорк) — американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулёза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др..

Доктор медицины (1966).
Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения; с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний () и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции (с 1980), является членом Национальной медицинской академии США (1987) и Национальной академии наук США (1992), а также Американского философского общества (2001).
Удостоен Президентской медали Свободы (2008) и Национальной научной медали (2005),  (2007), а также других престижных и международных наград.

Получивший признание в ревматологии, Энтони Фаучи сосредоточился на исследованиях СПИДа, став 10-м по числу цитирований его работ исследователем по ВИЧ/СПИДу в мире за период 1996—2006 годов.
Стал одним из главных разработчиков принятого в 2003 году «», сохранившего миллионы жизней.
В 1995 году ISI указал его 5-м по известности учёным в мире за период 1981—1994 годов, а в 2003 году — 13-м, за период 1983—2002 годов. В 2015 году он — 14-й по цитируемости исследователь всех времён согласно показателям Google Scholar citations.
В 2015 году вошёл в число ста самых влиятельных людей в области здравоохранения по версии журнала  и в том же году был избран № 1 в Medicine Maker Power List, а журнал Fortune назвал его в числе 50 величайших мировых лидеров (World’s 50 Greatest Leaders).

Биография 
Родился и вырос в Бруклине в семье фармацевта итальянского происхождения, есть сестра. Учился в иезуитской школе в Манхэттене.
Окончил Колледж Святого Креста — куда поступил в 1958 году — в 1962 году со степенью бакалавра, а степень доктора медицины, став лучшим в своём выпуске, получил в 1966 году в медицинском колледже Корнеллского университета (ныне ). Окончил двухлетнюю интернатуру в Корнеллском медицинском центре — больнице Нью-Йорка. В 1968 году поступил в Национальные институты здравоохранения США в лабораторию клинических исследований Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, с 1974 года — глава её отделения клинической физиологии. С 1980 года по настоящее время возглавляет лабораторию иммунорегуляции этого института и с 1984 года — его директор.
Он стал известен биомедицинскому сообществу благодаря своим исследованиям ВИЧ в начале 1980-х годов, а также получил признание в области ревматологии.
Ему предлагалось возглавить Национальные институты здравоохранения, однако он отказывался.
Более 250 раз он выступал перед Конгрессом.
Принимал личное участие в лечении медсестры Нины Фам, инфицированной вирусом Эболы во время вспышки 2015 года.
Увлекается бегом.

Член Американской академии искусств и наук (1991) и Датской королевской академии наук. Член Совета Национальной медицинской академии США. Член Американской коллегии врачей, , , IDSA, Американской ассоциации иммунологов (с 1973), .

Редактор Справочника Харрисона по внутренним болезням и член редколлегий многих научных журналов.

Автор и редактор более тысячи научных публикаций, ряда влиятельных учебников.

Мнение о вакцинах против COVID-19 

25 августа 2020 года в интервью агентству Reuters Фаучи предостерёг от использования недостаточно проверенных вакцин. Заявление было сделано в связи с планами Дональда Трампа начать вакцинацию в США накануне президентских выборов в ноябре 2020 года. Фаучи предостерёг, что преждевременное использование непроверенной вакцины может навредить испытаниям других вакцин:

Не следует торопиться с 
 пока не получены доказательства ее эффективности. Преждевременная регистрация одной из вакцин может затруднить привлечение людей для испытаний других вакцин. Я считаю, что для любой вакцины прежде всего нужно абсолютно надежно показать ее безопасность и эффективность.

Признание и награды 
 1979 — 
 1989 — , National Foundation for Infectious Diseases (второй удостоенный — после )
 1995 — 
 1998 — Lectureship Award, 
 1999 — 
 2000 — Public Service Award Американской ассоциации иммунологов
 2001 — Frank Annunzio Award in the Humanitarian Field, Christopher Columbus Fellowship Foundation
 2002 — Премия медицинского центра Олбани
 2005 — 
 2005 — Lifetime Achievement Award Американской ассоциации иммунологов
 2005 — Национальная научная медаль, США
 2006 — Richmond Awards for Their Lifelong Efforts at Protecting Health, высшее отличие Harvard School of Public Health, Гарвардский университет
 2007 — , высшее отличие 
 2007 — 
 2008 — Президентская медаль Свободы
 2010 — , Johnson & Johnson
 2013 — Медаль Роберта Коха
 2013 —  (по медицине)
 2014 — Вашингтонец года по версии 
 2015 — Sons of Italy Foundation Special Recognition Award for Science and MedicineExternal Web Site Policy
 2015 — Lifetime Achievement Award for Scientific Contributions and Public Service, Institute of Human Virology
 2015 — Centennial C.-E.A. Winslow Medal, Yale School of Public Health
 2015 — AID for AIDS «My Hero» Award
 2016 — 
 2016 — Mendel Medal, Университет Вилланова
 2016 —  (Женева, Швейцария) President’s Award
 2017 — Maryland Tech Council’s Lifetime Achievement Award
 2017 — Legacy Award, Research!America
  (2020)
  (2021)
 Public Welfare Medal (2021)
 Премия Дэна Дэвида (2021)
 Гуманист года (Американская гуманистическая ассоциация, 2021)

Удостоен более 40 почётных докторских степеней университетов США и зарубежных; среди присудивших — Университет штата Огайо (2016), .

Примечания

Ссылки 
 https://www.niaid.nih.gov/about/anthony-s-fauci-md
 http://www.harrisonsim.com/fauci.php
 Donald N.S. Unger, "I saw people in pain, "  Holy Cross Magazine, 2002.
 Eric Martone. (2016) Italian Americans: The History and Culture of a People, pp. 233-.

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Медики по алфавиту
Медики США
Иммунологи по алфавиту
Иммунологи США
Инфекционисты США
Ревматологи
Исследователи ВИЧ/СПИДа
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Датской королевской академии наук
Доктора медицины
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты премии AAAS имени Филипа Хауге Абельсона
Почётные доктора Университета штата Огайо
Почётные доктора Университета Джонса Хопкинса
Выпускники средней школы Реджис (Нью-Йорк)
Выпускники Колледжа Святого Креста (Вустер)
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Медицинского колледжа Корнельского университета
Лауреаты премии Джона Мэддокса
Персонал администрации Байдена
Почётные доктора Бостонского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Университета штата Огайо
Почётные доктора Принстонского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа